Pronomis delicatalis är en fjärilsart som beskrevs av South 1901. Pronomis delicatalis ingår i släktet Pronomis och familjen Crambidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fjärilar
delicatalis